Иосиф Бухбиндер:
 Бухбиндер, Иосиф Львович (род. 1948) — российский физик-теоретик, профессор.
 Бухбиндер, Иосиф Шмулевич (1908—1993) — еврейский советский поэт и прозаик.